Divan (bestuur), ook Diwan, Arabische regeringsraad
Divan (meubel)
Diwan (school), een organisatie die naast het Franse schoolsysteem onderwijs in het Bretoens aanbiedt